Ad-Just Bouwman (1983), een Nederlands improvisatieacteur
 Anoul Bouwman (1966), een Nederlands architect
 Beitske Bouwman (1973), een Nederlands schrijfster
 Christopher Bouwman (1981), een Nederlands hoboïst
 Emilie Bouwman (1943), een Nederlands fotomodel en modeontwerper
 Eric Bouwman (1982), een Nederlands acteur en zanger
 Erik Bouwman (1973), een Nederlands schaatser en schaatstrainer
 Garmt Bouwman (1946), een Nederlands organist
 Henk Bouwman (hockeyer) (1926-1995), een Nederlands sportman
 Henk Bouwman (organist) (1938-2007), een Nederlands orgelbouwer en organist
 Jan Bouwman (1935-1999), een Nederlands zwemmer
 Koen Bouwman (1993), een Nederlands wielrenner 
 Mies Bouwman (1929-2018), een Nederlands televisiepresentatrice
 Mirjam Bouwman (1977), een Nederlands televisiepresentatrice
 Nicolaas Arie Bouwman (1854-1941), een Nederlands dirigent en componist 
 Pieter Bouwman (1958), een Nederlands toneelregisseur, cabaretier en presentator
 Pim Bouwman (1991), een Nederlands voetballer
 Roderik Bouwman (1957), een Nederlands hockeyer
 Roelof Bouwman (1965), een Nederlands historicus en journalist
 Theo Bouwman (1947), een Nederlands politicus
 Willemiena Bouwman (1920-2007), een Nederlands verzetsstrijdster en maatschappelijk werkster

Overig:
 Boekhandel Bouwman, een Nederlandse boekwinkel

Zie ook 
 Bouman (doorverwijspagina)